Intertotocupen 2003 var 2003 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och tre lag kvalificerade sig för Uefacupen 2003/2004; Schalke 04, Villarreal och Perugia.

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Semifinaler

Finaler

Se även
Uefa Champions League 2003/2004
Uefacupen 2003/2004

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
  Officiell webbplats
  RSSSF

2003
Fotbollssäsongen 2003
2003 i Europa